Municipio de Shamrock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shamrock (condado de Aitkin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Aitkin.
 Municipio de Shamrock (condado de Callaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Callaway.
 Municipio de Shamrock (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.